Василий Васильевич Бабурин (1927 — 2017) — советский, российский врач-невропатолог. Народный врач СССР (1983).

Биография 
Родился 26 апреля 1927 года в селе Найденыш (ныне в Малопургинском районе Удмуртии). 

В 1948 году окончил Ижевский государственный медицинский институт и начал свою трудовую деятельность Государственным санитарным инспектором Пычасского района. В 1950—1957 годах — заведующий Вавожским районным отделом здравоохранения и главный врач районной СЭС, в 1957—1963 — заместитель главного врача и главный врач Вавожской центральной районной больницы.

С 1963 по 1987 год работал главным врачом Первой республиканской клинической больницы в Ижевске. Стал организатором ввода в эксплуатацию новых корпусов 1000-коечной больницы. 

Умер 8 февраля 2017 года в Ижевске.

Награды и звания 
 Заслуженный врач Удмуртской АССР (1960) 
 Заслуженный врач РСФСР (1967)
 Народный врач СССР (1983)
 Медаль «Ветеран труда» 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Ссылки 

Выпускники Ижевской медицинской академии‎
Заслуженные врачи Удмуртской АССР